Lista över 43 kommuner i kommunala konsortiet Agrigento i Italien bildat 4 augusti 2015 av samtliga kommuner i den tidigare provinsen Agrigento.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i kommunala konsortiumet Agrigento